Иоганн Альберт Эрнст Константин Фридрих Генрих Мекленбург-Шверинский (; ,  — 
, ) — герцог Мекленбург-Шверина, регент Мекленбург-Шверина в 1897—1901 годах, генерал кавалерии прусской армии.

Биография 
Иоганн Альберт был пятым ребёнком в семье великого герцога Мекленбург-Шверина Фридриха Франца II и его первой жены принцессы Августы Рейсс-Шлейц-Кестрицской. Его сводным братом был путешественник по Африке и губернатор Того в 1912—1914 годах, спортивный функционер Адольф Фридрих Мекленбургский.

Иоганн Альберт изучал юриспруденцию и философию в Дрездене и Бонне, затем был зачислен в королевский прусский лейб-гвардии гусарский полк, в котором состоял на службе до начала Первой мировой войны в звании генерала кавалерии.

После смерти брата, великого герцога Фридриха Франца III, в 1897—1901 годах Иоганн Альберт выполнял функции регента при несовершеннолетнем племяннике, великом герцоге Фридрихе Франце IV. 28 мая 1907 года Иоганн Альберт был выбран регентом Брауншвейгского герцогства, трон которого пустовал с 1884 года. Этот пост Иоганн Альберт занимал до прихода к власти правящего герцога Эрнста Августа Брауншвейгского в ноябре 1913 года.

Иоганн Альберт проявлял большой интерес к колониальной политике Германии и в 1882 году ушёл с действительной военной службы, чтобы участвовать в работе . Ещё в молодости Иоганн Альберт провёл продолжительное время в поездках по Африке и Азии. 15 января 1895 года герцог был единогласно избран председателем Германского колониального общества и активно занимался его делами. Например, он пытался решить вопрос нехватки женского населения в Германской Юго-Западной Африке и вёл соответствующую пропагандистскую работу среди немецких невест. Во время колониальных войн в Германской Восточной и Юго-Западной Африках Иоганн Альберт взял на себя заботу об «правдивом» имидже немецких колониальных войск в глазах общественности. Под председательством Иоганна Альберта в Берлине состоялось три Германских колониальных конгресса, на которых колониальная идея получила своё углублённое обоснование не только с точки зрения географии, этнографии, тропической медицины и колониального права, но и в разрезе «колониальных наук». Особое значение Иоганн Альберт уделял переселению немцев в колонии, а также в Латинскую Америку. Вплоть до его роспуска в 1908 году Иоганн Альберт состоял в Колониальном совете, а также в Колониальном экономическом комитете, которые функционировали при имперском правительстве. Герцог считался пропагандистом расширения колониальных прав Германии и после начала войны в 1914 году выступал за консолидацию германской территории в Центральной Африке, в которую должны были войти почти все колонии Франции, Бельгии, Португалии и Великобритании в Тропической Африке.

В 1915 году Иоганн Альберт выступил посредником при заключении соглашения с Болгарией о её вступлении в войну на стороне центральных держав. Летом 1917 года Иоганн Альберт был избран почётным председателем аннексионистской Немецкой отечественной партии. С 1900 года герцог председательствовал в информационном комитете Центрального справочного центра для переселенцев и патронировал Главное объединение немецких флотов за рубежом. С 1898 года занимал должность председателя благотворительной лотереи, оказывал поддержку Германской колониальной школе сельского хозяйства, торговли и ремёсел.

Герцог Иоганн Альбрехт был женат дважды и имел внебрачную дочь под именем Катерина Меклембург-Шверинская. Первым браком сочетался с принцессой Елизаветой Саксен-Веймарской (1854—1908), после её смерти женился 15 декабря 1909 года на княжне Елизавете Штольберг-Росласской (1885—1969). В конце 1909 года вместе со второй супругой предпринял поездку в Восточную Азию, откуда возвращался в Германию по Транссибирской железной дороге.

Умер в построенном им дворце Вилиград в 62 года, уже после отречения последнего великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца IV и падения монархии, как считается, от разочарования в проигранной войне. Похоронен в Доберанском монастыре.

Примечания

Ссылки 
 Литература о Иоганне Альберте Мекленбургском в каталоге Немецкой национальной библиотеки

Мекленбургский дом
Правители Мекленбурга
Регенты
Члены Немецкой отечественной партии
Кавалеры ордена Чёрного орла
Кавалеры Большого креста ордена Вюртембергской короны
Кавалеры ордена Слона
Кавалеры ордена Вендской короны
Похороненные в Доберанском монастыре
Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного